Скаловия (, , , ) — историческая область Европы. Ныне территория поделена между Литвой (север) и Россией (юг).

Географическое описание 
Скаловия занимала земли, находящиеся по обоим берегам реки Неман в нижнем течении, а также водораздел бассейнов рек Неман и Преголя до берега Куршского залива.

В настоящее время южная часть Скаловии входит в состав Калининградской области (город Советск, северные части Славского, Неманского и Краснознаменского районов). Северная часть Скаловии — Ламата ;  — находится на территории Литвы.

История

Происхождение названия 
Первоначально была заселена родственными пруссам и литовцам скальвами, известными также как скаловы и склавоны. Главный город — Рагнит (изначально — крепость пруссов, захваченная в 1277 году тевтонскими рыцарями).

Прусский период 
Скаловия была одной из одиннадцати областей (Gaue), на которые делилась Пруссия до реформы Фридриха Великого.

Новейшая история 
Вошла в состав СССР после Великой Отечественной войны, ныне южная часть в составе России как правопреемницы СССР, северная часть — в Литве.

Литература 
 Lowmianski H. Studja [nad poczatkami spoleczenstwa i paristwa litewskiego. Wilno, 1931—1932. T. I—II.
 Powierski J. Skalowia. SSS. Wroclaw, 1975, T. 5, cz. 1. S. 192—193.